Корабельна катастрофа:

 Корабельна катастрофа — катастрофа, що відбулася з судном на морі, і яка призвела до його значного пошкодження чи повного знищення.
 Корабельна катастрофа — роман Роберта Луїса Стівенсона.